Georgi Georgiev (10 de janeiro de 1963) é um ex-futebolista profissional búlgaro, meio-campo, retirado, disputou uma Copa do Mundo.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Búlgaros do século XX
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do PFC Botev Plovdiv